Aleksandrina Najdenova – tennista bulgara
 Cvetelina Najdenova – ginnasta bulgara
 Mariana Najdenova – ex cestista bulgara
 Vanja Najdenova Vojnova – cestista bulgara

Pagine correlate 
 Najdenov